Usta bezeichnet:

 einen Fluss in Norwegen, siehe Usta (Norwegen)
 einen Nebenfluss der Wetluga in Russland, siehe Usta (Wetluga)
 einen Nebenfluss der Wolga in Russland, siehe Usta (Wolga)
 ein Dorf (Derewnja) im Rajon Scharanga in der russischen Oblast Nischni Nowgorod, siehe Usta (Nischni Nowgorod, Scharanga)
 ein Dorf (Possjolok) im Rajon Uren in der russischen Oblast Nischni Nowgorod, siehe Usta (Nischni Nowgorod, Uren)
 einen Ort in South Dakota in den USA, siehe Usta (South Dakota)

 Usta (Name), einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)

UStA ist die Abkürzung für:
 Unabhängige Studierendenschaft

USTA ist die Abkürzung für:
 United States Tennis Association

Abkürzung